Bußmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bußmeyer (1853–1930), deutscher Komponist und Pianist
 Hugo Bußmeyer (1842–1912), deutscher Komponist und Pianist, Bruder von Hans Bußmeyer